Energiegesetz bezeichnet:
allgemein die Gesetze des Energierechtes
 Energiegesetz (Schweiz)  (EnG)
 Kantonale Energiegesetze (KEnG) in den Schweizer Kantonen
 Hessisches Energiegesetz (HEG)
 Bremisches Energiegesetz (BremEG)

Siehe auch:
 Erneuerbare-Energien-Gesetz,  Energiewirtschaftsgesetz, Energieeffizienzgesetz
 Energie (zu Gesetzen in der Physik), Energieerhaltungssatz, Plancksches Strahlungsgesetz, Äquivalenz von Masse und Energie